Dupleks (en. duplex) har flere betydninger:
 Dupleks (kommunikation)
 Dupleks (bygning)

Kunst og musik 
 Duplex (film) – en film fra 2003 med Ben Stiller og Drew Barrymore
 Duplex (band) – et hollandsk band

Se også 
 Dupleks-funktion (printer) 
 Simpleks